Priwalowka () ist ein Ortsname in Russland:
 Priwalowka (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Priwalowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Nausseden, 1938 bis 1946 Kleindünen, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)